Grözinger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Grözinger (* 1949), evangelischer Pfarrer und Hochschullehrer für Praktische Theologie
 Amélie Grözinger (* 1982), deutsche Künstlerin
 Elvira Grözinger (* 1947), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Publizistin, Übersetzerin
 Ferdinand Grözinger (* 1953), deutscher Schauspieler
 Gerd Grözinger (* 1953), deutscher Ökonom und Soziologe
 Jürgen Grözinger (* 1963), deutscher Perkussionist, Komponist, Musikkurator und DJ
 Karl Erich Grözinger (* 1942), deutscher Judaist und Religionswissenschaftler
 Klaus Grözinger (1923–2011), deutscher Plakat-Künstler 
 Lars Grözinger (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Robert Grözinger (* 1965), deutscher Publizist und Übersetzer
 Theodor Grözinger (1828–1893), württembergischer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Grötzinger
 Grotzinger